Блек Спрингс има више значења:
 Блек Спрингс (Арканзас)
 Блек Спрингс (Минесота)